Націона́льний пташи́ний парк «Джудж» () — національний парк на південно-східному березі річки Сенегал в Сенегалі, на північ від міста Сен-Луї.

Національні парки Сенегалу
Світова спадщина в Сенегалі